Spojení písmen A a & a A může být:
 Angels & Airwaves
 Austin a Ally